reboot – restart, reset, ponowne uruchomienie
 reboot – film podejmujący tematykę wcześniejszego bądź wcześniejszych filmów z serii, niebędący jednak ich bezpośrednią kontynuacją ani prequelem
 ReBoot – kanadyjski serial animowany
 Reboot – singel TVXQ